

Persone 
 Paul White, Barone Hanningfield – politico britannico
 Paul Dudley White – fisico e cardiologo statunitense
 Paul White – attore statunitense
 Paul White – musicista britannico
 Paul White – giornalista statunitense
 Paul White – missionario australiano
 Paul White – copilota di rally britannico
 Paul Samuel White – cestista statunitense

Pagine correlate 
 White